Василиа́дис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Василиадис, Василиос (1920—1945) — греческий лётчик Второй мировой войны.
 Василиадис, Игорь Валентинович (род. 1972) — российский фотохудожник греческого происхождения.
 Василиадис, Костас (род. 1984) — греческий баскетболист.

См. также 
 Василиади